Bob McCracken ist der Name folgender Personen: 

* Bob McCracken (Fußballspieler) (1890–??), irischer Fußballspieler
 Bob McCracken (Jazzmusiker) (1904–1972), US-amerikanischer Jazzmusiker